Òscar López Hernández, futbolista
 Óscar López Hinarejos, cracker valencià
 Óscar López Martínez, futbolista
 Óscar López (periodista), periodista i presentador
 Oscar López Rivera, polític porto-riqueny
 Óscar López Vázquez, futbolista colombià